Arvonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Arvonsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Arvonsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar